Termenul „Altamira” se poate referi la:

 Grota din Altamira, Spania
Localități:
 Altamira (Brazilia)
 Altamira (Columbia)
 Altamira (Mexic)